Abou Dabi, parfois orthographié Abu Dhabi, Abou Dhabi ou Aboû Dabî, en arabe , , littéralement « père de la gazelle », peut désigner :
 Abou Dabi, un émirat des Émirats arabes unis ;
 Abou Dabi, la capitale de l'émirat du même nom et des Émirats arabes unis.

Notes et références